Koç est un nom de famille turc –l'un des plus courants en Turquie– signifiant « Bélier ». Il est porté notamment par :

  (né en 1977), boxeur allemand d'origine turque ;
 Ekin Koç (né en 1992), acteur turc ;
 Mustafa Vehbi Koç (né en 1960), personnalité turque du monde des affaires ;
  (né en 1930), personnalité turque du monde des affaires ;
 Vehbi Koç (1901–1996), industriel et philanthrope turc, fondateur du groupe Koç.

Patronyme turc